Onișcani ist der Name mehrerer Orte:

 Onișcani (Călărași), Dorf im Rajon Călărași, Republik Moldau
 Onișcani (Bacău), Dorf im Kreis Bacău, Rumänien